

Letteratura 
 Cacciatori di teste (The Headhunters) – romanzo di Peter Lovesey del 2008

Musica 
 The Headhunters – gruppo musicale statunitense

Altro 
 The Headhunters – tag team di wrestler professionisti

Pagine correlate 
 Cacciatori di teste
 Headhunters